Акмазики — название населённых пунктов в России:

 Акмазики — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Акмазики — деревня в Яранском районе Кировской области.